Всеволод Борисович Азаров (настоящее имя Илья Борисович Бронштейн; ,  — 11 апреля 1990, ) — русский советский поэт и публицист, драматург.

Биография 
Всеволод Азаров родился в 1913 году в Одессе, в семье зубного врача Бориса Ильича Бронштейна и Mарии Наумовны Бронштейн. У него была сестра Клара. Семья жила в доме Шполянского на Пушкинской улице, 34, кв. 4. Отец работал в поликлинике Красного Креста на Херсонской улице (ныне — Пастера), 11.

Учился в Единой трудовой школе им. Ильича (ныне школа № 52). Рано начал писать стихи, посещал литкружок при городской газете «Станок». Позже, в поэме «Щедрая юность» поэт выразительно обрисовал Одессу и литературный быт эпохи. В ранних стихах очевидно влияние Багрицкого: Азаров выбирает экзотические, яркие темы и образы, его стихи пронизаны революционной романтикой, им свойственны динамизм и экспрессия.

В 1930 году под Одессой на манёврах Перекопской дивизии познакомился с писателем Мате Залкой. Прочитав стихи 17-летнего поэта, Мате Залка дал ему рекомендацию в ленинградский журнал оборонной литературы «Залп». Приехав в Ленинград занимается в литобъединении Красной Армии и Флота. Его литературными учителями становятся Н. Тихонов, Вс. Рождественский, А. Прокофьев.

В 1931 в декабрьском номере журнала «Звезда» Н.Тихонов публикует стихотворение Азарова «Мир и война». Позже выходят первые сборники стихов — «Мужество» (1932) и «Спать воспрещено» (1933). Главная тема поэзии — ощущение близости новой войны, великих испытаний для каждого. Н. Тихонов считал, что именно Азаров — создатель первых антифашистских песен в стране. В 1936 Азаров знакомится со знаменитым немецким певцом Эрнстом Бушем, сочиняет русский текст для его знаменитой «Песни народного фронта» (муз. В. Томилина, слова Э.Вайнерта). К этому же времени относится и замысел поэмы о вожде немецких коммунистов Э. Тельмане (поэма «Товарищ Тельман» вышла в 1956).

В 1937 году к 100-летию со дня смерти Пушкина Азаров выпускает цикл стихотворений, навеянных посещением Михайловского и Тригорского. Молодой поэт имел смелость послать стихи Ромену Роллану — и получил доброжелательный отзыв; французский писатель с удовлетворением отмечал, что, судя по этим стихам, слухи о кончине поэзии в советской России преувеличены. В 1940 выходит ещё один стихотворный сборник — «Город моей юности», одна из ведущих тем которого — любовь к Ленинграду, ставшему второй родиной поэта.

С начала Великой Отечественной войны Азаров постоянно работает в редакциях фронтовых газет в Кронштадте, в соединениях балтийских подводников и штурмовиков. Он участвует в работе писательской группы при Политуправлении Балтийского флота. Позже Азаров писал, что именно фронтовые испытания стали для него «главной школой и источником вдохновения»: «Война дала нам, её газетчикам, редчайшую возможность братского общения со своими героями… Какое высокое нравственное удовлетворение давал нам наш будничный, рядовой труд под бомбежками и обстрелом. Никогда ранее и позднее не испытывал я такого чувства полезности, необходимости того, что делаешь». Азаров писал стихи и очерки для чтения на передовой. В осажденном Ленинграде выходит книга очерков «Кронштадт ведет бой» (1941) и сборник стихов «Ленинграду» (1942). В 1942 в соавторстве с Всеволодом Вишневским и Александром Кроном была написана получившая широкую известность героическая комедия «Раскинулось море широко…». Азаров прошёл военным корреспондентом всю войну, участвовал в снятии блокады Ленинграда, освобождении Эстонии, в операциях Балтийского флота в Восточной Пруссии. «Войною обожжён мой стих» («Мой долг был труден…»),— писал поэт, считавший себя «рядовым стихотворных войск». Родители и сестра были убиты немецкими и румынскими оккупантами осенью 1941 года во время акции уничтожения еврейского населения Одессы.

Война и человеческая память — важные темы послевоенной лирики Азаров (сборник «Свет маяка», 1956; «Крутая волна», «Голоса моря», оба — 1959; «Солнце и море», 1963; «На Марсовом поле», 1964).

Азаров вёл в Союзе писателей Ленинграда работу по межреспубликанским творческим связям, занимался переводами — поэтов Эстонии, Латвии, Литвы, Украины, Белоруссии. Во время компании по осуждению Иосифа Бродского за тунеядство выступил на заседании Ленинградского отделения СП РСФСР 17 декабря 1963 года в поддержку обвинения.
Много лет руководил литобъединением «Путь на моря». В настоящее время ЛИТО носит его имя.

Умер в 1990 году, похоронен на Комаровском поселковом кладбище.

Творчество 
 Мужество: Стихи 1931—1932 гг. — Л.; М., 1932.
 Спать воспрещено: Стихи 1930—1932 гг. — Харьков; Киев, 1933.
 Город моей юности: стихи. — Л., 1940.
 Кронштадт ведет бой: очерки. — Л., 1941.
 Балтийские баллады. — М., 1942.
 Ленинграду: стихотворения. — Л., 1942.
 У двух морей: стихи. — Л., 1947.
 Товарищ Тельман: поэма. — Л., 1956.
 Голоса моря: стихи. — Л., 1959.
 Вечный огонь: стихи. — Л., 1961.
 Возвращение счастья: Об академике В. П. Филатове. — М., 1961.
 На Марсовом поле: стихи. — Л., 1964.

Стихотворения. - Л., 1974.
 Рукопожатье: Стихотворения и переводы с эстонского. — Таллин, 1964.
 Всеволод Витальевич Вишневский: документальная повесть. — Л., 1966 и 1970.
 У нас на Балтике: очерки. — Л., 1968.
 Океанский проспект: стихи. — М., 1970.
 Поздний мёд: стихотворения. — Л., 1971.
 Матросы шли первыми: документальная повесть. — Симферополь, 1974.
 На берегах Сороти. Документальная повесть. — 1974
 Мужество. — Мурманск, 1976.
 Ранний свет: стихотворения. — Л., 1980.
 Роза ветров: стихотворения. — Л., 1982.
 Подводник Осипов: Лирическая хроника. — Л., 1983.
 Мальчик с обручем: стихотворения и поэмы. — Л., 1984.
 Командир «С-7». — М., 1986.
 Весна в старом городе: стихотворения и переводы. — Таллин, 1987.
 Ветры нашей молодости: Повести, очерки, воспоминания. — Л., 1987.
 Избранное: [стихи и поэмы] / вступ. статья А.Павловского. — Л., 1987.
 Мосты памяти: стихотворения. — М., 1988.
 Мой стиль — это мои убеждения: О композиторе В. Томилине. — Л., 1989.
 Живые, пойте о нас. — Ленинград, 1969, 1972 второе дополненное издание

Примечания

Ссылки 
 
 Память народа

Литераторы, известные под псевдонимами
Похороненные на Комаровском кладбище